Die Spielzeit 1973 war die zweite Spielzeit des Sommerpokals im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Die 26 Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. In diesen Gruppen spielten sie im Modus «Jeder gegen Jeden» in je einem Spiel um die Qualifikation für die Finalrunde.

Die vier Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Halbfinalrunden.

Es gab zwei Halbfinalrunden mit Viertel- und Halbfinale.

Die Sieger der zwei Halbfinalrunden spielten ein Finale gegeneinander.

Vorrunde

Halbfinalrunde 
Quellen:

Finale

Einzelnachweise 

3
Handballveranstaltung 1973